Ма́ния и мани́я ( «страсть; безумие; влечение») — многозначный термин.

 Мания — древнегреческая богиня безумия.
  — этрусское и древнеримское божество умерших.
 Мания (мать ларов) — древнеримское божество.
 Мания — сатрап Эолиды в V веке до н. э.
 Mania — российская певица.

Психические расстройства
 Маниакальный эпизод
 Маниакальный синдром
 Мания величия (правильно «бред величия»)
 Мания преследования (правильно «бред преследования»)
 Данные заболевания не имеют отношения к «маньякам-убийцам» — по этому вопросу см. Серийный убийца.

Топоним 
 Мания — деревня в муниципалитете Пярну, Эстония.

См. также

Примечания